Berytinus är ett släkte av insekter. Berytinus ingår i familjen styltskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Styltskinnbaggar
Berytinus